Селища міського типу:
 Ювілейне — колишня назва смт Слобожанське (Дніпропетровська область, Дніпровський район)
 Ювілейне — колишня назва смт Катеринівка (Луганська область, Луганська міська рада)
Селища:
 Ювілейне —  Херсонська область, Олешківський район

 Ювілейне — колишня назва селища Зоряне (Запорізька область, Токмацький район)

Див. також 
 Ювілейний